Quinta da Granja ist der Name folgender Landgüter:

 Quinta da Granja (Lamego) in Lamego, Portugal
 Quinta da Granja (Lissabon) in Benfica, Lissabon, Portugal
 Quinta da Granja (Tomar) in Tomar, Portugal